Ипек Сойлу (; родилась 15 апреля 1996 года в Адане, Турция) — турецкая теннисистка; победительница трёх турниров WTA в парном разряде; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2014); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2013).

Общая информация 
Ипек в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (21)

Победы (12) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (30)

Победы (18)

Поражения (12)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Турции
Победители Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде среди девушек